Pho peut désigner :
 "pho" (en minuscules) désigne un des gênes de codage d'une protéine spécifique de l'espèce Drosophila melanogaster ;
 en écriture romanisée depuis le vietnamien, un "phở" est un plat national vietnamien, francisé en "soupe tonkinoise" ;
 "PHO" est l'acronyme anglais pour "", expression en anglais pour "objet potentiellement dangereux".